Jeszenszky Sándor (1827–1889) politikus, függetlenségi párti országgyűlési képviselő, katonatiszt
Jeszenszky Sándor (1843–1916) földbirtokos, a mátészalkai járásbíróság tisztviselője
Jeszenszky Sándor (1852–1917) jogász, politikus
Jeszenszky Sándor (1873–1947) politikus, kisgazdapárti országgyűlési képviselő
Jeszenszky Sándor (1935) villamosmérnök, technikatörténész